Луи́ Массиньо́н (; , Ножан-сюр-Марн, Валь-де-Марн — , Пордик, Бретань) — французский учёный, ,  и арабист.

Биография 

В 1896 году окончил Лицей Людовика Великого, где учился вместе с синологом Анри Масперо, со степенью . В 1902 году окончил Коллеж де Франс получив степень лиценциата за очерк об Оноре д’Юрфе.

В 1908 году, посещая Месопотамию, был едва не казнён по случайному обвинению в шпионаже; в заключении пережил мистический опыт, заставивший его обратиться к религии. Монах Шарль Эжен де Фуко приглашал его жить отшельником среди туарегов и завещал Массиньону учредить католическую монашескую конгрегацию Малые братья Иисуса.

С 1919 года — профессор Сорбонны, президент Института иранистики (Сорбонна). Член многих академий и научных обществ, иностранный член-корреспондент Академии наук СССР с 1924 года.

В 1931 году Массиньон стал францисканским терциарием под именем Ибрагим. В 1934 году провёл богослужение в заброшенной францисканской церкви в Дамьетте (Египет), в котором Франциск Ассизский в 1219 году встречался с султаном Аль-Камилем. В 1949 году с разрешения папы Пия XII перешёл в греко-католицизм (Мелькитская католическая церковь), чтобы быть ближе к арабским христианам и мусульманам. Кроме того, в церкви восточного обряда его, женатого, могли рукоположить в священники, что и было сделано в 1950 году.

Строгий католик, Луи Массиньон апеллировал к общности с исламом как авраамической религией. Его труды сыграли важную роль в налаживании диалога католической церкви и мусульман, и сам он общался со многими мусульманскими мыслителями, включая левого религиозного социолога Али Шариати. Политически он был последователем идей Махатмы Ганди.

Значимое место в исследованиях Л. Массиньона занимает история мусульманской культуры, мистицизма и сектантства, арабской культуры, философии и лингвистики. Труды учёного основаны на использовании огромного количества источников, в том числе многих, ранее не известных. Его перу принадлежат исследования суфия Мансура аль-Халладжа, сподвижника Мухаммеда Салмана аль-Фариси и важности объединяющей фигуры Авраама для монотеистических религий. Впрочем, четырёхтомный труд Массиньона о Мансуре аль-Халладж подвергался критике со стороны Эдварда Саида в его книге «Ориентализм».

Редактировал журнал «Revue de monde musulman» (c 1918 года «Revue des etudes islamiques»).

Среди учеников Массиньона был Анри Корбен.

Сочинения 
 La passion d'al-Halladj, martyr mystique de l'islam, Paris 1922
 Essai sur les origines du lexique technique de la mystique musulmane, Paris 1922
 Recueil de textes inedits concernant l´histoire de la mystique en pays d'islam, Paris 1929.
 Луи Массиньон. Введение в инвентарь арабской герметической литературы.
 Луи Массиньон. Проникновение астрологии в исламскую религиозную мысль. // Пер. Илья Филоненко.

Примечания

Литература 
 Беляев Е. А. Луи Массиньон. «Народы Азии и Африки». 1963. № 4.
 Журавский А. А. Луи Массиньон и современное католическое исламоведениеЛуи Массиньон и современное католическое исламоведение // Христианство и ислам: социокультурные проблемы диалога. М.: Наука, 1990. 128 с.
 Крачковский И. Ю., Бартольд В. В., Ольденбург С. Ф. Записка об учёных трудах Луи Массиньона. // «Известия Российской академии наук. VI серия». — 1924. — Т. 18.
 
 Bibliographie de Louis Massignon, reunie et classee par J. Moubarac. — Damas, 1956.

Выпускники лицея Людовика Великого
Педагоги Франции
Члены-корреспонденты РАН (1917—1925)
Члены-корреспонденты АН СССР
Иностранные члены АН СССР
Члены Шведской королевской академии наук
Арабисты Франции